Diverses matances dels Terços de Flandes espanyols després de la fallida del deute sobirà de l'Imperi Espanyol durant la Revolta dels Països Baixos
 Fúria espanyola (Mechelen), 1572
 Fúria espanyola (Anvers), 1576
 Fúria espanyola (Maastricht), 1576
També pot fer referència a:
 Furia española, pel·lícula dirigida per Francesc Betriu i Cabeceran el 1975.